Жале́йка, брёлка — духовой народный музыкальный инструмент с одинарной тростью. Был распространён среди русских и белорусов. Другие исторические названия: жаломейка, пищик.

Этимология 

Слово «жалейка» - восточнославянского происхождения (, ). Образовано от однокоренных слов: «жалить» — приводить в жалость, оплакивать; «жалиться» — стонать; «жалкий» — печальный.

Михневич Владимир Осипович указывает на однородность корня «жалейка» и «жальник» (могила древнего славянина) и высказывает предположение, что инструмент этот был в употреблении на поминках.

Тер­мин «Жалейка» в российской ор­га­но­ло­гии часто при­ме­ня­ет­ся почти ко всем раз­но­вид­но­стям русских народных ду­хо­вых языч­ко­вых ин­ст­ру­мен­тов.

История 
Первоначально — пастушечий инструмент для зазывания скота. Был широко распространён на территориях современных России, Белоруссии, Украины, Литвы.

Сегодня представлен только в народных ансамблях.

Первое упоминание о жалейке есть в записях А.Тучкова, относящихся к концу XVIII века, хотя называет он её свирелью.

Наряду с шалюмо и венгерским тарогато жалейка считается предшественницей современного кларнета.

До конца XX века в народной культуре при­ме­ня­лась двой­ная или парная жа­лей­ка. Этот ин­ст­ру­мент с двумя иг­ро­вы­ми де­ревянными труб­ка­ми и об­щим бе­ре­стя­ным рас­тру­бом, пред­на­зна­чен­ для иг­ры на от­кры­том воз­ду­хе.

В. В. Ан­д­рее­в в начале XX века, ввел в музыкальный мир ин­ст­ру­мент с од­ной иг­ро­вой труб­кой и рас­тру­бом из ро­га, его стали использовать в ан­самб­лях и ор­ке­ст­рах русских народных ин­ст­ру­мен­тов.

Описание 
Изготавливается из тростниковой (камышовой) трубки, ивы или бузины, с раструбом из коровьего рога или бересты. Длина 10—20 см, количество игровых отверстий от трёх до семи. Звукоряд диатонический в пределах октавы, расположенной в основном в октавах с первой по третью. Звучание громкое и резкое, без динамических оттенков.

Существуют парные жалейки с двумя пищиками и соединёнными вместе трубками, но общим раструбом. Количество отверстий 2 и 5, 3 и 5, 3 и 6. Иногда к ней крепили колокольчик. Парные жалейки были распространены в основном в южных районах России, а одинарные — в северных.

На жалейке играют сольно, дуэтом или в ансамбле. Исполняют мелодии песен и наигрыши.

Брёлка 
Брёлка — региональное название жалейки в Тверской области. Своё название она получила по материалу изготовления — бредины, местного названия ивы.

В 1897 году по инициативе В. В. Андреева для его Великорусского оркестра мастер фабрики духовых инструментов Юлиуса Генриха Циммермана Алоиз Гёрль создал усовершенствованную брёлку с двойной тростью и дополнительными клапанами для возможности извлечения хроматического звукоряда.Такая брёлка обладает значительно более мягким и динамичным звучанием, по сравнению с жалейкой или брёлкой с одинарной тростью.

Примечания

Литература 

 
 
 
 
 
 
 Ломтев Д. Г. Русские народные музыкальные инструменты в ассортименте фирмы «Юлий Генрих Циммерман» // Временник Зубовского института, 2021, № 3 (34), с. 207–208.
 Привалов Н. И. «Музыкальные духовые инструменты русского народа. Их происхождение и развитие. Историко-этнографическое исследование».

Ссылки 
 Как изготовить жалейку, чертежи
 Русские народные жалейки

Духовые музыкальные инструменты с двойной тростью
Духовые музыкальные инструменты с одинарной тростью
Белорусские народные музыкальные инструменты
Русские народные музыкальные инструменты
Инструменты русского народного оркестра